Stary Lubotyń peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
  La gmina de Stary Lubotyń est une gmina dans la powiat d'Ostrów Mazowiecka dans la Voïvodie de Mazovie 
 Stary Lubotyń, village et chef-lieu de la gmina du même nom

Voir aussi